

Cinema e televisione 
Kismet – cortometraggio del 1914 diretto da Leedham Bantock
Kismet – film del 1916 diretto da Martin Berger
Kismet – film del 1920 diretto da Louis J. Gasnier
Il mendicante di Bagdad (Kismet) – film del 1930 diretto da John Francis Dillon con Loretta Young e Otis Skinner
Kismet – film del 1931 diretto da William Dieterle con Gustav Fröhlich e Dita Parlo
Kismet – film indiano del 1932 diretto da Baburao Patel
Kismet – film indiano del 1943 con Ashok Kumar
Kismet – film del 1944 diretto da William Dieterle con Ronald Colman e Marlene Dietrich
Uno straniero tra gli angeli (Kismet) – film del 1955 diretto da Vincente Minnelli
Kismet – film tv del 1967 diretto da Bob Henry

Teatro 
Kismet – commedia teatrale scritta da Edward Knoblauch nel 1911
Kismet – musical di Broadway del 1953

Altro 
 Kismet – località degli Stati Uniti d'America, in Kansas
 Kismet – software rilevatore di rete
Kismet – personaggio dei fumetti DC Comics
Kismet – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Kismet – album di The Mastersounds del 1958